Colonia Santa Rosa (Orán), een plaats in het Argentijnse bestuurlijke gebied Orán
Colonia Santa Rosa (Puan), een plaats in het Argentijnse bestuurlijke gebied Puan